Carlsberg Group – duński producent piwa
 Carlsberg Polska – i jego polski oddział
 Carlsberg – marka piwa

Niemcy 
 Carlsberg – miejscowość dzielnicy Crostau w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Budziszyn
 Carlsberg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Dürkheim

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Karłów

Zobacz też 
 Carlsbergfondet
 Karlsberg